Tablita era o nome popular da tabela de preços resultante do congelamento dos preços, uma das medidas instituídas pelo fracassado Plano Cruzado. No final, a tablita e todos os planos que decretaram o congelamento dos preços naufragaram.

Efeitos
A tablita fez com que os preços parassem de subir, mas, muitas vezes, os produtos chegavam a faltar nos supermercados. Então, os consumidores eram obrigados a "improvisar" outros produtos. Exemplo: quando o café chegou a faltar, as pessoas eram obrigadas a improvisar com cevada. 

Planejamento econômico no Brasil